Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2008 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2008 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während AZS UMCS Lublin und JKSz MCKiS Jaworzno je sieben Spieler meldeten, umfasste der Kader von BKS Prokonex Brzeg zehn Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während WASKO HetMaN Szopienice, AZS UMCS Lublin, KSz Juvena Hańcza Suwałki, LKSz Drakon SKOK Chmielewskiego Lublin und SzKS Zelmer Smak-Eko Górno in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten für BKS Prokonex Brzeg acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 66 der 81 gemeldeten Spieler zum Einsatz, von denen 48 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spielerin mit 7,5 Punkten aus 9 Partien war Joanna Dworakowska (Szopienice), 7 Punkte aus 9 Partien erreichte Zbigniew Pakleza (Płock). Kein Spieler erreichten 100 %, das prozentual beste Ergebnis erreichte Michał Olszewski (Polonia Warszawa) mit 6,5 Punkten aus 7 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; für gemeldete Frauen wird sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben (die insofern täuscht, als an Brett 6 gemeldete Frauen nicht aufrückten, wenn einer der ersten fünf Spieler ausfiel, sondern an Brett 6 blieben)
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 2008), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 2008; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, LTU = Litauen, POL = Polen, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KSz HetMaN Szopienice

AZS UMCS Lublin

KS Polonia Warszawa

KSz Polonia Votum Wrocław

PTSz Płock

JKSz MCKiS Jaworzno

KSz Juvena Hańcza Suwałki

BKS Prokonex Brzeg

LKSz Drakon SKOK Chmielewskiego Lublin

SzKS Zelmer Smak-Eko Górno

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
  bei agencja64.xon.pl (polnisch)

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2008
Ekstraliga Schach 2008